Het Fins voetbalelftal speelde in totaal negen interlands in het jaar 2008, waarvan drie wedstrijden in de kwalificatiereeks voor het WK voetbal 2010 in Zuid-Afrika. De ploeg stond onder leiding van de Schotse trainer-coach Stuart Baxter, die werd aangesteld als opvolger van de eind 2007 vertrokken Engelsman Roy Hodgson. Op de FIFA-wereldranglijst zakte Finland in 2008 van de 37ste (januari 2008) naar de 55ste plaats (december 2008).

Balans

Interlands

FIFA-wereldranglijst

Statistieken

Zie ook
Veikkausliiga 2008
Beker van Finland 2008

Fins voetbalelftal
2008